Tabula rasa může znamenat:

 tabula rasa – filosofický pojem

kultura
 Tabula Rasa (album, Bloodbound), třetí deska metalové kapely Bloodbound 
 Tabula Rasa (album, Einstürzende Neubauten), album německé skupiny Einstürzende Neubauten 
 Tabula rasa (Ztraceni), třetí epizoda seriálu Ztraceni, ve které se mimo jiné objevuje postava jménem John Locke
 Tabula rasa (Hrdinové), šestá epizoda čtvrté série seriálu Hrdinové
 Tabula Rasa (Hvězdná brána: Atlantida), šestá epizoda čtvrté řady seriálu Hvězdná brána: Atlantida, ve které všechny postavy ztrácejí paměť a symbolicky tak začínají jako "prázdný list" 

počítačová hra 
 Tabula Rasa (počítačová hra), MMORPG počítačová hra